Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2012 werd gespeeld van 9 tot en met 14 januari 2012 en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre. Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard David Ferrer: hij versloeg de Belg Olivier Rochus in 2 sets: 6-3, 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door de Oostenrijkers Oliver Marach en Alexander Peya, zij versloegen met 6-3, 6-2 Tsjech František Čermák en de Slowaak Filip Polášek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Auckland
Auckland